Lindl ist

ein Familienname:
 Franz-Xaver Lindl (1897–1970), deutscher Maler, Bildhauer und Grafiker
 Gabriela Lindl (* 1985), deutsche Schauspielerin und Sängerin
 Ignaz Lindl (1774–1845), katholischer Priester
 John Lindl, US-amerikanischer Physiker
 Toni Lindl (1941–2022), deutscher Chemiker und Zellbiologe
 Stefan Lindl (* 1969), deutscher Essayist und Publizist

ein Ortsname:
 Lindl (Dasing), Ortsteil der Gemeinde Dasing, Landkreis Aichach-Friedberg, Bayern
 Lindl (Siegsdorf), Ortsteil der Gemeinde Siegsdorf, Landkreis Traunstein, Bayern
 Lindl (Viechtach), Ortsteil der Stadt Viechtach, Landkreis Regen, Bayern
 Lindl (Gemeinde Feldkirchen), Ortschaft der Gemeinde Feldkirchen in Kärnten
 Lindl (Gemeinde Weilbach), Ortschaft der Gemeinde Weilbach, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich

Lindl. ist
 das botanische Autorenkürzel von John Lindley (Botaniker)

Siehe auch:
 Lintl